Underdog kan syfta på:

 Underdog (film) – amerikansk familjefilm (2007)
 Underdog (Exilia) –  EP av musikgruppen Exilia (2003)
 The Underdog EP –  EP av musikgruppen Yellowcard (2002)
 Underdog –  bok av författaren Torbjörn Flygt (2001)